«A Tribute to Элизиум» — трибьют-альбом, посвящённый российской рок-группе «Элизиум». Альбом был выпущен на компакт-дисках ограниченным тиражом в две тысячи экземпляров, которые получили в подарок слушатели, посетившие сольные концерты «Элизиума» 14 и 15 сентября 2012 года в Москве и Санкт-Петербурге.

Трибьют-альбом составляют кавер-версии на песни группы «Элизиум» 1999—2008-х годов, исполненные различными российскими коллективами. Виолончелист и клавишник «Элизиума» Егор Баранов в одном из интервью поделился, что среди исполнителей кавер-версий есть и его друзья, поэтому поощрять отдельные группы ему не хотелось бы, но звучание почти всех песен поразило его. «И вообще, я считаю, если ты делаешь кавер-версию, то просто не имеешь права играть „в копирку“. Ты должен сделать нечто в своём стиле: поменять аранжировку, мелодию, что угодно» (Егор Баранов).

27 сентября «A Tribute to Элизиум» стал доступен для бесплатной загрузки на официальном сайте группы.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

 «A Tribute to Элизиум» на официальном сайте группы «Элизиум».

Альбомы 2012 года
Трибьют-альбомы